Nordanvind kan syfta på:
  – ett svenskt lastfartyg
 Nordanvind (FMÖ 91) – en försvarsmaktsövningen 1991
 Nordanvind (ensemble) – en blockflöjtsensemble från Hallands län

Se även
 Nordan